Бе́рлін — єврейське прізвище.

Відомі носії 

 Берлін Євген Гедеонович (1956, Дніпродзержинськ) — український російськомовний поет, хірург.
 Берлін Ірвінг (1888—1989) — американський композитор, автор понад 900 пісень, 19 мюзиклів і музики до 18 кінофільмів.
 Берлін Леонід Львович (1925—2001) — російський скульптор, заслужений художник Російської Федерації (2000).
 Берлін Любов (1915, Ростов-на-Дону — 1936) — радянська спортсменка, майстер затяжних стрибків із парашутом.